Michaelplatz steht für:

 Michaelplatz (Kiew)
 Michaelplatz (Düsseldorf)
 Michaelplatz (Duisburg)